ZEI steht  als Abkürzung für:

 Zentraleuropäische Initiative, ein internationales Forum zur Förderung der Kooperation zwischen den Staaten Zentraleuropas
 Zentrum für Europäische Integrationsforschung, ein der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn eingerichtetes Forschungszentrum

Zei ist der Familienname folgender Personen:
 Alki Zei (1925–2020), griechische Schriftstellerin

 
ZEI